Clymer – località (town) statunitense nello stato di New York
Clymer – località (borough) statunitense in Pennsylvania